43-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 2 апреля 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал нидерландский велогонщик Флорис Гертс из .

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды: 2 команды категории UCI WorldTeam –  и , 9 проконтинентальных и 13 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 182 гонщика. До финиша доехали 78 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2016 на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Апрель 2016 года